Cette page contient les pages d'homonymie de Lépin et Lepin.

Patronyme 

 Louis Bonaventure Perrin de Lépin (1770-1842), fut un officier supérieur en Savoie à la fin du .

 Anatoli Lepine (1907-1984), compositeur soviétique.

Voir aussi 
 Łępin
 Notaire Lépin, une variété de poirier ancien
 Lépin-le-Lac, une commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes
 Gare de Lépin-le-Lac - La Bauche, une gare ferroviaire française de la ligne de Saint-André-le-Gaz à Chambéry, située sur le territoire de la commune de Lépin-le-Lac